Макаренко — українське прізвище. Походить від імені Макар.

 Макаренко Анатолій Вікторович — керівник Державної митної служби України в уряді Ю. Тимошенко (2007—2010), генерал-майор митної служби України.
 Макаренко Андрій Вікторович — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Андрій Гаврилович — український політичний діяч.
 Макаренко Андрій Григорович — український актор, режисер, драматург.
 Макаренко Антон Миколайович (1990—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Антон Семенович — український педагог і письменник.
 Макаренко Валерій Іванович — український тележурналіст.
 Макаренко Василь Дмитрович — директор Свердловського машинобудівного заводу, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
 Макаренко Віталій Семенович — білогвардійський офіцер, брат Макаренка А. С.
 Макаренко Володимир — український художник-нонконформіст
 Макаренко В'ячеслав Володимирович (1987—2014) — рядовий МВСУ, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Герман Георгійович — український диригент, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв України.
 Макаренко Євгеній Олександрович — український футболіст.
 Макаренко Любов Петрівна — українська хокеїстка, майстер спорту міжнародного класу.
 Макаренко Микола Васильович — провідний науковий співробітник відділу фізіології головного мозку Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
 Макаренко Микола Костянтинович — український актор і кінорежисер.
 Макаренко Микола Миколайович (1920—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Макаренко Микола Омелянович — український археолог, музеєзнавець і мистецтвознавець.
 Макаренко Микола Федорович (1916—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Макаренко Михайло Васильович ( 1950) — український лікар акушер-гінеколог, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Макаренко Михайло Володимирович — доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) Транспортної академії України.
 Макаренко Михайло Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Наталія Анатоліївна — український еколог, доктор сільськогосподарських наук (2003), професор (2010).
 Макаренко Олександр (?—2022) — майстер-сержант, Герой України.
 Макаренко Олександр Андрійович — український історик.
 Макаренко Олександр Гаврилович — український політичний діяч.
 Макаренко Олексій Валентинович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Олексій Йосипович (1920—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Макаренко Павло — український політичний діяч УЦР.
 Макаренко Петро Леонтійович (1888—1970) — громадський і політичний діяч, педагог, учений.
 Макаренко Руслан Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Макаренко Сергій Миколайович (1904—1979) — український живописець та графік.
 Макаренко Сергій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Тарас Андрійович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаренко Тимофій Титович (1902—1972) — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища
Прізвища на -енко